Desa Dinoyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Dinoyo (administrativ by i Indonesien, lat -7,59, long 112,43), Jawa Timur, 
 Desa Dinoyo (administrativ by i Indonesien, lat -7,09, long 112,45), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar